El término Berrocalejo puede hacer referencia a:

 Berrocalejo es un municipio de la provincia de Cáceres, Extremadura, España.
 Berrocalejo de Arriba es una localidad del municipio de Garcirrey, en la provincia de Salamanca, Castilla y León, España.
 Berrocalejo de Aragona es un municipio de la provincia de Ávila, Castilla y León, España.